Yunusov ist der Familienname folgender Personen:

 Alikber Yunusov (* 1993), usbekischer Biathlet
 Anuzar Yunusov (* 1988), usbekischer Biathlet
 Anvar Yunusov (* 1987), tadschikischer Boxer, siehe Anwar Junussow
 Marat Yunusov (* 1940), usbekischer Chemiker

Siehe auch:
 Junussow